Карали или Карпенос ( или Κάρπενος) е планина в Гърция, част от Пинд, в западната част на Гревенско.

Описание 
Планината е част от планинската верига на Северен Пинд. Разположена е между селищата Монахити (1000 m) на север, Крания (970 m) на юг и Кипурио (840 m) на изток. От
планината Ликотрипа на северозапад е разделена от клисурата/прохода на Монахити и потоците Палиамбела и Керасия. На юг е отделена от планинската верига Петрокамбос от долината на Крания, а на югоизток
големият поток Куцафира го отделя от планинския комплекс Хасия.

Скалите ѝ са конгломерати, пясъчници, флиш и варовици.

Изкачването до върха може да стане от Крания (970 m) за около 4 часа или с кола по планинския път.

Бележки 

Планини в Гърция
Пинд
Дем Гревена